Константин Боголюбов:
 Боголюбов, Константин Иванович (1821—1888) — протоиерей, духовный писатель.
 Боголюбов, Константин Константинович (1895—1953) — советский медик, полковник медицинской службы, специалист в области корабельной гигиены Кафедры ВМРГ ВММА.
 Боголюбов, Константин Николаевич (1905—1937) — детский писатель, заместитель ответственного редактора журнала «Костёр». Примечания